A palavra retificação pode referir-se a:

Retificação da circunferência: processos geométricos para a determinação do comprimento de uma circunferência.
Retificação: processo de conversão de corrente.
Retificação de imagem: técnica que consiste em aplicar uma série de transformações a duas ou mais imagens.
Reificação marxista: operação mental que consiste em transformar conceitos abstratos em realidades concretas.
Circuito retificador

ja:蒸留#精留